Nemipterus är ett släkte av fiskar. Nemipterus ingår i familjen Nemipteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Nemipterus